Der Wey Latte ist ein Sport Utility Vehicle der zu Great Wall Motor gehörenden chinesischen Automobilmarke Wey.

Geschichte 
Präsentiert wurde der fünfsitzige Wagen im April 2021 im Rahmen der Shanghai Auto Show. Die Markteinführung auf dem chinesischen Heimatmarkt erfolgte im November 2021 anlässlich der Guangzhou Auto Show. Benannt ist das SUV nach dem Latte macchiato. Mit dem kleineren Macchiato und dem größeren Mocca wurden ebenfalls auf der Shanghai Auto Show zwei weitere nach Kaffeespezialitäten benannte Fahrzeuge der Marke vorgestellt.

Auf der IAA im September 2021 in München stellte Great Wall Motor das Modell für den europäischen Markt als Wey Coffee 02 vor. Ab 2023 soll die Baureihe auch in Deutschland vermarktet werden.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der Wey Coffee 02 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Angetrieben wurde das 4,66 Meter lange SUV zum Marktstart von einem 1,5-Liter-Voll-Hybrid mit einer Systemleistung von 181 kW (246 PS). Auf 100 km/h soll der Latte in 7,5 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 180 km/h angegeben. Ein Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 184 km wurde im Juni 2022 vorgestellt.

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell